Epidemia – występowanie w określonym czasie i na określonym terenie przypadków zachorowań lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż oczekiwana
 Epidemia (Epidemic) – film duński z 1987 roku
 Epidemia (Outbreak) – film amerykański z 1995 roku
 Epidemia (Эпидемия) – rosyjski zespół muzyczny
 Epidemia – album muzyczny zespołu Ill Niño
 Epidemia – album polskiej grupy muzycznej Tewu

Zobacz też